Wernadski ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Wladimirowitsch Wernadski (1887–1973), russisch-US-amerikanischer Historiker
 Iwan Wassiljewitsch Wernadski (1821–1884), russischer Wirtschaftswissenschaftler
 Wladimir Iwanowitsch Wernadski (1863–1945), russischer Geologe, Geochemiker und Mineraloge

Wernadski steht für:

 Wernadski-Kamm, ein Bergkamm der russischen Insel Paramuschir
 Wernadski-Station, eine ukrainische Forschungsstation in der Antarktis
 Forschungsschiff Akademik Wernadski

Vernadskij (englische Transkription) steht für:
 (2809) Vernadskij, ein Asteroid des Hauptgürtels